

Lieux

États-Unis 
  ;
 Limestone, census-designated place située en Floride ;
 Limestone (Illinois) ;
 Limestone (Maine) ;
 Limestone (New York) ;
 Limestone (Oklahoma).

Australie  
 Limestone Coast, une région d'Australie Méridionale.

Géologie 
Limestone est le terme anglais pour le calcaire.